Наддув — увеличение количества свежего заряда горючей смеси, подаваемой в двигатель внутреннего сгорания, за счёт повышения давления при впуске.
 Наддув баков — создание избыточного давления в топливном баке жидкостного ракетного двигателя ракеты или космического аппарата.
 Наддув ёмкости — создание избыточного давления в ёмкости подачей в неё сжатого газа, редуцированного до определённого давления.
 Наддув кабины — подача воздуха в кабину самолёта или космического корабля, для создания безопасной и комфортной среды на больших высотах.

Примечания